Kaptol (gemeente), een gemeente in de Kroatische provincie Požega-Slavonië
 Kaptol (Kostel), een plaats in Slovenië
 Kaptol (Zagreb), een wijk in de Kroatische hoofdstad